Титул Стефан III может относиться к следующим персонам:
 Стефан II (III) (папа римский)
 Стефан III (IV) (папа римский)
 Стефан III Великий (1457 —1504) — господарь Молдавии
 Стефан III Блуаский — король Англии Стефан Блуасский
 Стефан III Радослав (1192 —1235) — король Сербии
 Стефан III Великолепный — герцог Баварии